Dzieła literackie:
 Vineland – powieść Thomasa Pynchona 
Miejscowości w USA:
 Vineland – jednostka osadnicza w stanie Kolorado, w hrabstwie Pueblo
 Vineland – jednostka osadnicza w stanie Minnesota, w hrabstwie Mille Lacs
 Vineland – miasto w stanie New Jersey, w hrabstwie Cumberland
Gminy w USA:
 Vineland (ang. Vineland Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Polk